Calle est un nom propre ou, en espagnol, un nom commun qui peut faire référence à :

Nom commun espagnol 
 Calle, signifie rue, en espagnol. Dans la nomenclature des rues en Colombie, le nom Calle indique aussi une rue en sens sud-nord dans les villes.

Toponyme 

 Calle (La Corogne) est une localité de la commune de O Pino, dans la province de La Corogne, en communauté autonome de Galice ;
 Calle, quartier de la commune allemande de Bücken.

Prénom ou patronyme 
 Calle Johansson (1967-), un ancien joueur de hockey sur glace professionnel,
 José Calle (1945-2020), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII français,
 Juan Fernando Calle (1999-), un coureur cycliste colombien,
 Mireille Calle-Gruber, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris III et écrivain,
 Robert Calle, cancérologue et collectionneur français,
 Sophie Calle, une plasticienne française fille du précédent.

Musique 

 De La Calle, groupe de cumbia, reggaeton et trap argentin.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme